Rag Doll (Aerosmith) - nummer van de Amerikaanse band Aerosmith
 Rag Doll (The Four Seasons) - single van The Four Seasons
 Rag Doll (Peter Merkel Jr.) - figuur van DC Comics
 Rag Doll (film) - Britse film uit 1961
 Ragdoll - kattenras
 Ragdoll (engine), framework voor animaties in computerspellen

 Zie ook
 Glad Rag Doll - filmkomedie uit 1929